Ironton, une ville de l’État du Minnesota.
 Ironton, une ville de l’État du Missouri.
 Ironton, une ville de l’État d’Ohio.